Samuel Cooper ist der Name folgender Personen:

* Samuel Cooper (Maler) (1609–1672), britischer Maler
 Samuel Cooper (General) (1798–1876), US-amerikanischer General im Sezessionskrieg
 Samuel B. Cooper (1850–1918), US-amerikanischer Politiker